Казепяе () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Казепяе (Kasepää vald) — колишня волость, до реформи 2017 року адміністративна одиниця самоврядування повіту Йиґевамаа.
 Казепяе (Kasepää alevik) — селище у волості Пейпсіяере повіту Тартумаа.
 Казепяе (Kasepää küla) — село у волості Муствее повіту Йиґевамаа.